Fibonaccigedicht, ook wel fib genoemd
 fib, afkorting van Fibratus (wolkenterm)
 Federazione Italiana Badminton, de Italiaanse badmintonbond